Campello steht für:
 eine ehemalige Gemeinde im Bezirk Leventina, Kanton Tessin, Schweiz: Campello TI
 eine Gemeinde in der Provinz Perugia, Region Umbrien, Italien: Campello sul Clitunno
 eine Gemeinde in der Provinz Alicante, Autonome Region Valencia, Spanien: El Campello
 einen Ortsteil der Gemeinde Valstrona in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Piemont, Italien: Campello Monti
 Campello (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten

Campello ist der Familienname folgender Personen:
 Ricardo Campello (* 1985), venzuelanischer Windsurfer
 Tereza Campello (* 1962), brasilianische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin (Partido dos Trabalhadores)

Siehe auch
 Campelo